

Зафаробод — село, Восейський район, Хатлонська область
 Зафаробод — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область